Wé, ancienne commune française des Ardennes, aujourd'hui rattachée à Carignan.
 Wé, chef-lieu des îles Loyauté.
 Wés, peuple de Côte d'Ivoire.

Voir aussi
 We

Homonymie de toponyme